Еврейский университет в Иерусалиме — научный и учебный центр в Иерусалиме.
 Еврейский университет (Москва) — частный университет в Москве.
 Одесский еврейский университет — программа по получению высшего образования при еврейской общине города Одессы.